Julius Bergman kan syfta på:
Julius Bergman (apotekare)
Julius Bergman (ishockeyspelare)
Julius Bergmann, tysk filosof